Ниже представлена совокупность списков примечательных астероидов Солнечной системы. В данной статье термин "астероид" обозначает малую планету до орбиты Юпитера, включая карликовую планету Цереру. Для получения полного списка малых планет смотрите список астероидов.

Астероидам присваивают номера как у малых планет, но не все малые планеты являются астероидами. Номера малых планет также присваивают объектам пояса Койпера, похожим на астероиды, но находящимся на расстоянии дальше 30–60 а.е., а астероиды обычно находятся на расстояниях 2–3 а.е. от Солнца. Кометам также обычно не приписывают номера малых планет, им присваивают названия по собственным правилам.

Астероидам дают уникальные номера после того, как орбита становится надёжно определённой. До этого момента астероиды известны под временным обозначением, например как .

Физические характеристики

Наибольшие диаметры 
Оценка размеров астероидов по данным наблюдений сложна, поскольку форма может быть неправильной, альбедо может быть разным в разных точках поверхности, а угловой диаметр очень мал. Например, астероиды класса C существенно темнее, чем большинство астероидов. Астероиды с одной или двумя определёнными осями могут обладать неправильно вычисленным средним диаметром, если длина третьей оси существенно меньше, чем первых двух. Астероид (16) Психея по данным IRAS обладает диаметром 253 км, хотя недавние оценки дают более точное значение среднего геометрического только 186 км.

Количество объектов растёт по мере уменьшения диаметра. На основе данных IRAS существует около 140 астероидов главного пояса с диаметром более 120 км. Более полный список смотрите в статье Список объектов Солнечной системы по размеру.

Внутренняя часть пояса астероидов (определяется как область внутри щели Кирквуда для резонанса 3:1 на расстоянии 1,5 а.е. от Солнца) содержит несколько крупных астероидов. В списке выше во внутренней части главного пояса находятся только (4) Веста, (19) Фортуна, (6) Геба, (7) Ирида и (9) Метида.

Наиболее массивные астероиды 
Ниже представлены 19 наиболее массивных астероидов. Массы астероидов вычислены на основе возмущений, которые они оказывают на орбиты других астероидов, за исключением объектов, которые были посещены космическими аппаратами или имеющих спутники, при этом возможно прямое измерение массы. Различные наборы наблюдательных данных приводят к различным оценкам массы, наибольшая сложность состоит в том, чтобы учесть возмущения от всех малых тел.

(Все представленные выше данные взяты из работы Baer и др., 2011, за исключением (48) Дориды и (532) Геркулины, данные о которых взяты из статьи Кочетовой, 2004. Пропорции предполагают, что полная масса составляет  или  массы Солнца.

Однако остаётся высокая доля неопределённости. Например, неопределённость оценки для (31) Евфросины такова, что левая граница интервала оценки массы пересекает интервал для массы (704) Интерамнии и (511) Давиды, которые также пересекаются друг с другом и с интервалом для (532) Геркулины, а её оценки пересекаются с интервалами значений массы (15) Эвномии и (3) Юноны. Оценки для Юноны пересекаются с оценками для (52) Европы, которые перекрывают интервал масс (16) Психеи. Таким образом, за пределами первых четырёх астероидов порядок остальных объектов в рейтинге по массе определяется неточно. Однако же ни один из меньших астероидов, среди которых наибольшей массой обладают (88) Фисба (около 17–19 кг), (7) Ирида, (29) Амфитрита и (48) Дорида (в пределах ≈15 кг), не сопоставим по массе с Европой или Психеей, поэтому первые 12 астероидов в списке, вероятно, и в действительности занимают первые 12 мест при ранжировании в порядке убывания массы.

Крупнейшими астероидами с точно измеренными массами, вследствие исследования их аппаратом Dawn, являются (1) Церера с массой около  и (4) Веста с массой . Третий по размеру астероид с точно известной массой (вследствие наличия спутников) — (87) Сильвия с массой .

Для получения более полного списка смотрите статью Список объектов Солнечной системы по размеру. Другие крупные астероиды, такие как (423) Диотима, в настоящее время обладают лишь оценочными значениями массы.

Наиболее яркие при наблюдении с Земли 
Только Веста время от времени достигает яркости, достаточной для наблюдения с Земли невооружённым глазом. В таблице перечислены астероиды, периодически обладающие блеском ярче +8,3, что соответствует блеску спутника Сатурна Титана в момент наибольшей яркости, открытого за 145 лет до первого астероида.

Ни один из астероидов внешней части пояса астероидов не может достигать подобного блеска. Даже Гигея и Интерамния редко обладают звёздной величиной ярче 10,0. Это происходит вследствие различного распределения спектральных классов в различных сечениях пояса астероидов, при этом объекты с высоким альбедо сконцентрированы вблизи Марса, а объекты с маленьким альбедо спектрального класса C и D в основном расположены во внешней части пояса астероидов.

Астероиды с большим эксцентриситетом достигают максимальной звёздной величины в случае, когда их перигелийные расстояния близки к радиусу земной орбиты, или в случае близкого прохождения астероида около Земли, как в случае объекта (99942) Апофис.

* Апофис достигнет максимального блеска 13 апреля 2029 года.  Обычное значение звёздной величины составляет 20–22.

Медленно вращающиеся объекты 

Здесь представлен список наиболее медленно вращающихся астероидов с периодами по крайней мере 1000 часов или 41 день; для сравнения, большинство астероидов обладает периодами вращения от 2 до 20 часов.

Быстро вращающиеся объекты 
В списке ниже представлены наиболее быстро вращающиеся астероиды с периодами менее 100 секунд (0,027 часа). Объекты с неточно известными периодами выделены тёмно-серым цветом. Все быстро вращающиеся астероиды не имеют номеров и представляют собой околоземные объекты с диаметром менее 100 метров.

Среди нумерованных малых планет с неточно известным периодом вращения можно упомянуть 60-метровый сближающийся с Землёй астероид с периодом обращения 352 секунды , а также  и , два астероида главного пояса с диаметрами 0,86 и 2,25 км и периодами обращения  1,29 и 1,95 часов соответственно.

Параметры орбиты

Ретроградное вращение 

Малые планеты с углом наклона орбиты относительно эклиптики более 90° (наибольшее возможное значение 180°) находятся в ретроградном движении. По состоянию на сентябрь 2016 года среди более чем 700000 известных малых планет только 95 находятся на ретроградных орбитах. Для сравнения, 1920 комет находятся на ретроградных орбитах. Таким образом, группа ретроградных астероидов является наиболее малочисленной группой из всех. Астероиды с большими наклонениями орбиты также могут пересекать орбиту Марса или являться дамоклоидами. Некоторые из них временно находятся на ретроградных орбитах в резонансе с планетами-гигантами.

Астероиды с большим наклоном орбиты

Троянские астероиды 
 Троянские астероиды Земли: .
 Троянские астероиды Марса: , (5261) Эврика, , , , , , объект-кандидат .
 Троянские астероиды Юпитера: первый такой объект был открыт в 1906 году, (588) Ахиллес, теперь же троянцев Юпитера насчитывается более 6000.

Временная шкала

Астероиды, первые в той или иной группе

Астероиды — цели космических миссий

Пронумерованные малые планеты, также являющиеся кометами 

В таблице выше перечислены только астероиды с номерами, также являющиеся кометами. В некоторых случаях непронумерованные малые планеты также проявляют кометную природу, как в случае C/2001 OG108 (LONEOS), которая первоначально обозначалась как .

Малые планеты, которые были переименованы 

В раннюю эпоху, до того как были созданы правила нумерации и именования малых планет, астероидам иногда присваивались  номера и названия до того, как орбиты стали известны с высокой точностью. В некоторых случаях одному и тому эе объекту присваивались несколько имён (в настоящее время после сопоставления расчётных орбит со старыми записями проблема больше не существует). В некоторых случаях астероиды потребовалось переименовать.

Объекты с примечательными номерами 
В ряде случаев объекты с круглыми номерами носят специальные названия. Ведутся споры о том, нужно ли присвоить Плутону номер 10000, например. В списке присутствует несколько объектов-не астероидов

10n·1
 1e0 (1) Церера
 1e1 (10) Гигея
 1e2 (100) Геката
 1e3 (1000) Пиацция
 1e4 (10000) Мириостос
 1e5 (100000) Астронавтика
 1e6 (число астероидов с номерами пока не превышает миллиона)

10n·2
 (2) Паллада
 (20) Массалия
 (200) Динамена
 (2000) Гершель
 (20000) Варуна (объект пояса Койпера)
 (200000) 2007 JT40

10n·3
 (3) Юнона
 (30) Урания
 (300) Джеральдина
 (3000) Леонардо
 (30000) Кейменцинд
 (300000) 2006 UW30

10n·4
 (4) Веста
 (40) Гармония
 (400) Дакроса
 (4000) Гиппарх
 (40000) 1998 HZ87
 (400000) 2006 DK190

10n·5
 (5) Астрея
 (50) Виргиния
 (500) Селинур
 (5000) МАС
 (50000) Квавар (объект пояса Копера)
 500000 2011 PM6

10n·6
 (6) Геба
 (60) Эхо
 (600) Муза
 (6000) ООН
 (60000) Миминко

10n·7
 (7) Ирида
 (70) Панопея
 (700) Ауравиктрикс
 (7000) Кюри
 (70000) 1998 XX6

10n·8
 (8) Флора
 (80) Сапфо
 (800) Крессманния
 (8000) Исаак Ньютон
 (80000) 1999 FR33

10n·9
 (9) Метида
 (90) Антиопа
 (900) Розалинда
 (9000) Хал
 (90000) 2002 TK102

Примечания

Ссылки 
 списки и графики: малые планеты
 PDS Asteroid Data Archive
 SBN Small Bodies Data Archive
 NASA Near Earth Object Program 
 Главные новости о малых планетах

Списки астероидов